Известно несколько фильмов с таким названием:
 «Каждое воскресенье» — американский короткометражный музыкальный фильм 1936 года.
 «Каждое воскресенье» — американская спортивная драма 1999 года.